Petiscus ist der Familienname folgender Personen:

 August Heinrich Petiscus (1780–1846), deutscher evangelischer Theologe und Autor 
 Johann Conrad Wilhelm Petiscus (1763–1825), reformierter Theologe, Musikschriftsteller, Musiker und Schriftsteller